Hrvatska božićna pjesma, potekla iz Istre.

Poveznice 
 Božićne skladbe

Božićne pjesme